Küstner ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Küstner (* 1950), deutsche Politikerin (SPD)
 Carl Küstner (1861–1934), deutscher Maler und Kunstprofessor
 Christian Wilhelm Küstner (1721–1785), Jurist und Bürgermeister der Stadt Leipzig
 Ernst Wilhelm Küstner (1759–1836), deutscher Jurist, Ratsherr, Rittergutsbesitzer und Domherr
 Gottfried Küstner (1800–1864), deutscher Lithograf und Verleger 
 Gottfried Wilhelm Küstner (1689–1762), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Geheimer Kriegs- und Appellationsrat
 Heinz Küstner (1897–1963), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer sowie Hochschullehrer in Leipzig
 Johanna Küstner († 1888), deutsche Hochschulleiterin
 Kai Küstner (* 1971), deutscher Journalist

 Max Küstner (1855–1940), deutscher Lokalpolitiker
 Otto Küstner (1849–1931), deutscher Gynäkologe
 Wilhelm Küstner (1900–1980), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt